Округ Коимбра () — округ в западной Португалии. Округ состоит из 17 муниципалитетов. Входит в Центральный регион. Распределён между двумя статистическими субрегионами: Байшу-Мондегу, Пиньял-Интериор-Норте. В состав округа входит также городская агломерация Большая Коимбра. Ранее входил в состав провинции Бейра-Байша и Бейра-Литорал Территория — 3974 км². Население — 430 104 человека (2011). Плотность населения — 108,23 чел./км². Административный центр — город Коимбра.

География 
Регион граничит:
 на севере — округа Авейру и Визеу
 на востоке — округа Гуарда и Каштелу-Бранку
 на юге — округ Лейрия
 на западе — Атлантический океан

Муниципалитеты 
Округ включает в себя 17 муниципалитетов:
 Табуа
 Пампильоза-да-Серра
 Монтемор-у-Велью
 Пенакова
 Мира
 Оливейра-ду-Ошпитал
 Миранда-ду-Корву
 Коимбра
 Кондейша-а-Нова
 Гойш
 Соре
 Кантаньеде
 Лозан
 Вила-Нова-де-Пойареш
 Пенела
 Арганил
 Фигейра-да-Фош

См. также 
 Муниципалитеты округа Коимбра

Ссылки 
  Сайт администрации округа
 Фото округа Коимбра